Serviço Rádio do Cidadão
Pixel - cuja abreviação é px

Desambiguações de siglas